Национа́л-социалисти́ческая па́ртия северокавка́зских бра́тьев (), также Осо́бая па́ртия кавка́зских бра́тьев (ОПКБ) — национал-социалистическая партия, основанная 28 января 1942 года Хасаном Терлоевым. Изначально учреждена как ОПКБ, но позднее была переименована в «Национал-социалистическую партию северокавказских братьев», которая должна была объединить народы Северного Кавказа.

История 
Терлоев прислал своё заявление в Чечено-Ингушский обком ВКП(б), где окончательно разорвал свои отношения с Советской властью:

Я решил встать во главе освободительной войны моего народа. Я слишком хорошо понимаю, что не только одной Чечено-Ингушетии, но даже всему национальному Северному Кавказу трудно будет освободиться от тяжелого ярма красного империализма. Но фанатичная вера в справедливость и законная надежда на помощь свободолюбивых народов Северного Кавказа и всего мира вдохновляют меня на этот подвиг, в ваших глазах дерзкий и бессмысленный, а по моему убеждению, единственно правильный исторический шаг. Храбрые финны доказывают сейчас, что великая рабовладельческая империя бессильна против маленького, но свободолюбивого народа. На Северном Кавказе вы будете иметь вторую Финляндию, а за нами последуют другие угнетённые народы.

28 января 1942 года Терлоев проводит в Орджоникидзе собрание, на котором учреждается «Особая партия кавказских братьев». Партия имела свой устав, программу, предусматривающую «создание на Кавказе свободной братской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по мандату Германской империи», а также символику.

По составленным Исраиловым документам в ноябре 1941 года в его партии состояло до 5 тысяч человек, а партийные ячейки существовали, кроме Чечено-Ингушетии, ещё в 7 соседних регионах. В Чечено-Ингушской АССР в намеченном на январь 1942 года «вооружённом восстании» якобы были готовы участвовать «до 25 тысяч человек», но никакого восстания на деле не произошло.

Символика 
В 1942 году для партии создается герб:
 голова орла окружена изображением солнца с одиннадцатью золотыми лучами;
 на лицевом крыле его рисованы пучком коса, серп, молот и ручка;
 в его когтях правой ноги в захваченном виде нарисована ядовитая змея;
 в его когтях левой ноги в захваченном виде нарисована свинья;
 на спине между крыльями нарисованы вооруженные двое людей в кавказской форме, один из них в стреляющем виде в змею, а другой шашкой режет свинью.

Объяснения самого герба такое:
 орёл в целом означает Кавказ.
 солнцем обозначается Свобода.
 одиннадцать солнечных лучей обозначают одиннадцать братских народов Северного Кавказа.
 коса обозначает скотовода-крестьянина; серп — хлебороба-крестьянина; молот — рабочего из кавказских братьев; ручка — наука и учёба для братьев Северного Кавказа.
 ядовитая змея — обозначается большевик, потерпевший поражение.
 свинья — обозначается русский варвар, потерпевший поражение.
 вооруженные люди — обозначаются братья НСПСБ, ведущие борьбу с большевистским варварством и русским деспотизмом.

Существование организации 
И. М. Сигаури в своей книге «Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен» пишет:

В планы Исраилова входило создание из разрозненных групп целой дивизии. Им был составлен документ под названием «Временная программа организации Чечено-Ингушетии». Но его планы не учитывали реального положения дел и были практически неосуществимыми. Немецкий диверсант Эрхард Ланге, ознакомившись с документами партии, назвал Исраилова фантазёром, а его программу — глупой.

См. также 
 Армянский легион вермахта
 Грузинский легион

Примечания

Источники 
 «Кавказские орлы» Третьего рейха
  Чеченские повстанцы в 1941—1944 годах 

Нацистские партии
Нацизм
Кавказский коллаборационизм
Кавказские коллаборационистские формирования
Появились в 1942 году в России
1942 год в Чечне